NLP eller nlp kan hentyde til flere artikler:

 Natural Language Processing, en engelsk betegnelse for et sprogteknologisk forskningsområde.
 Nonlinear programming – en matematisk proces til løsning af ligheder og uligheder
 Neurolingvistisk programmering – en pseudovidenskabelig metode med målet at ændre menneskeadfærd